Boumedienne Allam (1979-), joueur algérien de rugby à XV ;
 Camille Allam (19?-), peintre, sculpteur et musicien libanais ;
 Djamel Allam (1947-2018), chanteur et musicien kabyle ;
 Magdi Allam (1952-), journaliste italien d'origine égyptienne ;
 Roger Allam (né en 1953), acteur britannique ;
 Shawki Allam (né en 1961), grand mufti d'Égypte.